Subiaco, ville italienne du Latium
 Subiaco, ville américaine de l'Arkansas
 , banlieue de Perth, en Australie-Occidentale